Mistrzostwa Świata w Snookerze 1947 (ang. 1947 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1947 roku w Leicester Square Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Szkot Walter Donaldson pokonał Anglika Freda Davisa 82–63.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1947 został Walter Donaldson, który w meczu finałowym pokonał Freda Davisa 82–63, a zwycięstwo zapewnił sobie już przy stanie meczu 73–49.
 Walter Donaldson został pierwszym w historii snookerowym Mistrzem Świata w Snookerze pochodzącym ze Szkocji.
 Najwyższy break turnieju to 135 punktów Anglika Freda Davisa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1947 w sporcie